Charlottenplatz (Charlotteplatz) steht für
 Charlottenplatz (Esslingen am Neckar), ein Platz in Esslingen am Neckar
 Charlottenplatz (Stuttgart), ein Platz in Stuttgart
 U-Bahnhof Charlottenplatz, eine Haltestelle der Stadtbahn in Stuttgart
 Sophie-Charlotte-Platz, ein Platz in Berlin, siehe U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz